Cepheus kan syfta på:

 Cepheus – romerskt namn på en kung i den grekiska mytologin, se Kepheus
 Cepheus – en stjärnbild
 Cepheus (djur) – ett släkte av kvalster
 Kvarteret Cepheus – ett kvarter i Gamla stan, Stockholm